Пельман:
 Пельман, Карл (1838—1916) — немецкий психиатр.
 Пельман, Роберт фон (1852—1914) — немецкий историк.